Aldeia Velha pode ser, em Portugal:

 Aldeia Velha (Avis) - freguesia no concelho de Avis, distrito de Portalegre
 Aldeia Velha (Sabugal) - freguesia no concelho do Sabugal, distrito da Guarda
 Aldeia Velha (São Simão de Gouveia) - lugar na freguesia de São Simão de Gouveia (Amarante), distrito do Porto
 Aldeia Velha (Aldeia Nova) - lugar na freguesia de Aldeia Nova (Trancoso), distrito da Guarda

Aldeia Velha, no Brasil, pode ser:

 Quartéis ou Aldeia Velha (Silva Jardim)- distrito do município de Silva Jardim, estado do Rio de Janeiro

Desambiguação